Александр Щербатов: Щербатов, Александр Алексеевич (1829—1902) — русский офицер, общественный деятель, московский городской голова.
 Щербатов, Александр Григорьевич (1850—1915) — князь, камергер Высочайшего Двора, председатель «Союза Русских Людей».
 Щербатов, Александр Петрович (1836 — не ранее 1904) — русский военный деятель и историк, генерал от инфантерии.
 Щербатов, Александр Фёдорович (1773—1817) — русский военачальник, генерал-майор, генерал-адъютант, князь.